Plectophloeus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Edmund Reitter 1891. Plectophloeus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Plectophloeus